Dave Loggins – cantautore statunitense
 Leroy Loggins – ex cestista statunitense naturalizzato australiano
 Kenny Loggins – cantautore e chitarrista statunitense